Ян Йи́расек (; , Рихнов-над-Кнежноу) — чешский .

Учился в Академии музыки имени Яначека в Брно (Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)) у Зденека Зухара. Работал музыкальным редактором на Чешском радио. Автор музыки к нескольким фильмам чешского производства.

После выхода фильма «Букет» (чеш. Kytice) удостоился Чешского льва в 2000 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на IMDB
 Projekt «Praha — Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia»
 Český rozhlas

Выпускники Академии музыки имени Яначека